Іван Юрійович — ім'я низки князів XII-XVI ст.
 Іван Юрійович (?—після 1170) — князь турівський (бл. 1167—1170)
 Іван Юрійович (? — 24 лютого 1146) — князь курський, син Юрій Долгорукого.
 Іван Юрійович (? — до 1489) — удільний князь Мстиславський.
 Іван Юрійович — князь зубцовський.
 Іван Юрійович — легендарний син Юрія Таруського, відомий лише з родоводів.